Virgen de Lluch (en ocasiones denominada erróneamente Virgen de Lluc o en su forma catalana Verge de Lluc) es una estación de la Línea M2 del Metro de Palma de Mallorca. Está situada en el barrio homónimo de la ciudad española de Palma de Mallorca. Fue inaugurada en el año 1990 como apeadero de la línea ferroviaria entre Palma de Mallorca e Inca, cuando el ferrocarril mallorquín todavía era gestionado por Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE), para dar servicio a los barrios de la Virgen de Lluch, Son Cladera y El Vivero. En 2013, con la creación de la línea M2 de metro entre Plaza de España y Marrachí quedó integrada dentro de la red de metro de la capital balear, aunque durante los sábados, domingos y festivos las líneas T2 y T3 de Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) paran en ella, al no haber servicio de metro.

Horarios y frecuencias

Referencias

Enlaces externos 
Horarios de la red SFM

Virgen de Lluch